Cho bzw. Chō steht für:
 Cho (Familienname) (Chō), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Chō, eine japanische Gemeindeform und japanische Gemeindeteile, siehe Machi
 Cho Oyu, Berg im Himalaya

CHO steht als Abkürzung für:
 Kohlenhydrate [Carbon, Hydrogen, Oxygen (CHO)]
 Cyclohexenoxid, ein cycloaliphatisches Epoxid
 Chief Happiness Officer, eine Führungskraft in einem Unternehmen
 Chinese Hamster Ovary Cells, eine Zelllinie aus Ovarien des chinesischen Hamsters (Cricetulus griseus)

cho steht für:
 Choctaw (Sprache), Indianersprache in Nordamerika (nach ISO 639-1)

Siehe auch:
 Choo
 Sho

Abkürzung